Skogstorp bezeichnet
 Skogstorp (Eskilstuna), Stadtteil von Eskilstuna, Södermanlands län, Schweden
 Skogstorp (Falkenberg), Tätort in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län, Schweden
 Skogstorps naturreservat, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Södertälje, Stockholms län, Schweden